3 Интернационал или III Интернационал — посёлок в Каменском районе Алтайского края. Входит в Верх-Аллакский сельсовет.

География 
Село относится к числу населённых пунктов, расположенных в труднодоступных местностях .

Улицы:

В селе 2 улицы: Интернациональная и Новая, на которых, согласно переписи 2013 года, проживали 4 человека. По данным администрации Каменского района, численность населения на 01.01.2019 составила 76 человек.

Ближайшие населённые пункты:

Верх-Аллак 4 км, Родина, 8 км, Столбово 9 км, Аллак 9 км, Духовая 11 км, Ключи 12 км, Михайловка 12 км.

История 
Основан в 1920 году. В 1928 году коммуна Третий интернационал состояла из 10 хозяйств, основное население — русские. В составе Верх-Аллакского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В связи с небольшой численностью населения, жители используют коммунальные и прочие услуги предприятий, расположенных в селе Верх-Аллак:  АТС, участок северных электрических сетей,  Верх-Аллакское отделение связи, «Верх-Аллакская НОШ» филиал МКОУ «Столбовская СОШ», МКДОУ «детский сад «Солнышко», Верх-Аллакский сельский Дом культуры МБУК «КИЦ» Каменского района. В посёлке есть ФАП.

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)